Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Nationalrates aus dem Kanton Tessin seit Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.


Parteiabkürzungen 
 BGB: Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei
 CVP: Christlichdemokratische Volkspartei
Dem.: Partito Liberale Radicale Democratico (sinngemäss auf deutsch: Demokratisch-Freisinnige Partei, mit DP verbunden)
 FDP: Freisinnig-Demokratische Partei bzw. FDP.Die Liberalen
 GPS: Grüne Partei der Schweiz
KCV: Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei
 KVP: Schweizerische Konservative Volkspartei
 Lega: Lega dei Ticinesi
 LPS: Liberale Partei der Schweiz
 PSA: Partito Socialista Autonomo
 SP: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Sonstige Parteiströmungen oder -richtungen:
 FL: Freisinnige Linke (Freisinnige, Radikale, Radikaldemokraten)
 KK: Katholisch-Konservative
 LM: Liberale Mitte (Liberale, Liberaldemokraten)

Nationalräte

Anmerkungen

Siehe auch 
Eine chronologische Übersicht über die Ergebnisse der Nationalratswahlen im Kanton Tessin seit 1919 (Einführung der Proporzwahl) findet sich im Artikel:

 Nationalratswahlkreis Tessin

In der Zeit von 1848–1919 existierten teilweise mehrere Wahlkreise pro Kanton. Für eine chronologische Übersicht über die entsprechenden Ergebnisse siehe:

 Nationalratswahlkreis Tessin (1848–1851)
 Nationalratswahlkreis Tessin-Nord (1851–1919)
 Nationalratswahlkreis Tessin-Süd (1851–1919)

Quelle 
 Datenbank aller Ratsmitglieder

Tessin